Манфред Глинке (, род. 19 августа 1954, ) — немецкий шахматист, международный мастер (1999).

Входил в число ведущих шахматистов ФРГ начала 1980-х гг.

Участник нескольких чемпионатов ФРГ и Германии. Чемпион ФРГ 1982 г.

В составе сборной ФРГ участник командного чемпионата Европы 1983 г.

Победитель международного турнира в Эгере (1996 г.).

На протяжении многих лет участвовал в соревнованиях Бундеслиги. Выступал за команду шахматного клуба .

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Манфреда Глинке в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам